Ottolenghi (motorfiets) - historisch motormerk
 Yotam Ottolenghi - Israëlisch-Britse kok